En science des matériaux, un traitement thermique peut désigner :
 le traitement thermique (d'un matériau) ;
 le traitement thermique superficiel ;
 le traitement thermique dans la masse ;
 le traitement thermique d'un métal.

Articles connexes 
 Bois traité thermiquement (T > )
 Bois thermochauffé (T > )
 Lait UHT
 Traitement thermomécanique
 Traitement de surface
 Traitement anti-usure

Science des matériaux